Името Кралево носят две български села:
 Кралево, град в Сърбия
 село Кралево (Област Търговище), България
 село Кралево (Област Хасково), България